Архиепархия Пескара-Пенне (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Абруццо-Молизе. В настоящее время архиепархией управляет архиепископ-митрополит Томмазо Валентинетти. Викарный епископ – Джузеппе Комерлати. Почетный епископ – Франческо Куккарезе.

Клир епархии включает 197 священников (132 епархиальных и 65 монашествующих священников), 16 диаконов, 72 монаха, 398 монахинь.

Адрес епархии: Piazza dello Spirito Santo 5, 65122 Pescara.

Патронами архиепархии Пескара-Пенне являются святой Цетей (в городе Пескара) и святой Максим (в городе Пенне).

Территория 
В юрисдикцию архиепархии входят 125 приходов в 41 коммуне Абруццо: 31 в провинции Пескара, 10 в провинции Терамо и фракция Претаро в коммуне Франкавилла-аль-Маре в провинции Кьети (до 2010 года).

Все приходы объединены в 12 деканатов: Кастильоне Мессер Раймондо, Чепагатти, Черминьяно, Монтесильвано, Пенне, Пескара Чентрале, Пескара Колли, Пескара Норд, Пескара Потра Нуова, Пескара Суд, Спольторе e Торре де Пассери.

Кафедра епископа находится в городе Пескара в церкви Святого Цетея, в городе Пенне находится сокафедральный Собор Святого Максима. Собор Святого Цетея, освященный в честь Святого Цетея и Всех святых Пап, является храмом национального примирения, так, как он был построен в 1933 году по случаю подписания Латеранских соглашений. Собор в Пенне освящен в честь Святого Максима, чьи мощи покоятся в храме с 868 года.

В состав митрополии (церковной провинции) Пескары-Пенне входят:
 Архиепархия Пескара-Пенне;
 Епархия Терамо-Атри.

История 
В кафедра в Пенне известна с V века, но первые письменные свидетельства о ней относятся к эпохе Каролингов. По преданию, основателем кафедры был Патрас, ученик Иисуса Христа.

15 марта 1252 года епархия была объединена с епархией Атри буллой Licet ea Папы Иннокентия IV.

1 июня 1526 года Папа Климент VII буллой Super Universas преобразовал её в викариатство епархии Кьети. В 1539 году, по просьбе Маргариты Австрийской, герцогини Пенне, Папа Павел III переподчинил епархию обратно напрямую Святому Престолу.

После основания города Пескара, 1 июля 1949 года Папа Пий XII буллой Dioecesium circumscriptiones присоединил часть епархии Пенне к епархии Кьети, а епархия Атри вошла в состав епархии Терамо. Реорганизованная таким образом, епархия получила новое название епархии Пенне и Пескары, оставшись в прямом подчинении Святому Престолу.

2 марта 1982 года буллой Ad maiorem quidem Папы Иоанна Павла II, статус епархии был повышен до архиепархии-митрополии с новым названием – архиепархия Пескара-Пенне.

31 мая 2010 года приход Марии Святейшей Матери Божьей во фракции (селе) Претаро, в коммуне Франкавилла-аль-Маре был включен в состав архиепархии Кьети-Васто.

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2004 года из 298 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 292 000 человек, что соответствует 98% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 234.500 || 235.000 || 99,8 || 171 || 102 || 69 || 1.371 ||  || 69 || 150 || 71
|-
| 1970 || 270.000 || 270.500 || 99,8 || 165 || 115 || 50 || 1.636 ||  || 60 || 440 || 103
|-
| 1980 || 255.300 || 255.900 || 99,8 || 159 || 131 || 28 || 1.605 || 1 || 36 || 426 || 120
|-
| 1990 || 274.400 || 275.600 || 99,6 || 205 || 138 || 67 || 1.338 || 7 || 85 || 402 || 139
|-
| 1999 || 292.680 || 298.680 || 98,0 || 206 || 139 || 67 || 1.420 || 14 || 76 || 395 || 126
|-
| 2000 || 292.000 || 298.000 || 98,0 || 212 || 147 || 65 || 1.377 || 15 || 72 || 403 || 126
|-
| 2001 || 292.000 || 298.000 || 98,0 || 208 || 143 || 65 || 1.403 || 15 || 72 || 398 || 126
|-
| 2002 || 292.000 || 298.000 || 98,0 || 205 || 140 || 65 || 1.424 || 15 || 72 || 398 || 126
|-
| 2003 || 292.000 || 298.000 || 98,0 || 201 || 136 || 65 || 1.452 || 16 || 72 || 398 || 126
|-
| 2004 || 292.000 || 298.000 || 98,0 || 197 || 132 || 65 || 1.482 || 16 || 72 || 398 || 126
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org , страница  
 Официальный сайт архиепархии Пескара-Пенне 
 Vincenzo Di Michele, Intermesoli, Storia e leggenda, pp. 23–26.
 Булла Licet ea , в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Том III, стp. 547-549 
 Булла ''Dioecesium circumscriptiones' , AAS 42 (1950), p. 135 
 Булла Ad maiorem quidem  
 Scheda dell'arcidiocesi  на сайте gcatholic.org

См.также 
 Пескара
 Собор Святого Цетея (Пескара)
 Собор Святого Максима (Пенне)

Пескара-Пенне
Пескара-Пенне